Уоррен Коул: Коул, Уоррен (1940—2019) — новозеландский гребец.
 Коул, Уоррен (род. 1977) — американский актёр.